Николай Хижняк:
 Хижняк, Николай Антонович — Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.
 Хижняк, Николай Иванович (род. 1934) — советский военнослужащий, военный лётчик 1-го класса.
 Примечания